Jóźwik ist der Name von

 Jan Jóźwik (1952–2021), polnischer Eisschnellläufer
 Joanna Jóźwik (* 1991), polnische Mittelstreckenläuferin
 Krzysztof Jóźwik (* 1962), Professor der Technischen Universität Łódź
 Urszula Jóźwik (* 1947), polnische Sprinterin